Рівноправність — рівність перед законом, соціальна рівність. 

 Рівноправність (партія) — латвійська лівоцентристська інтернаціоналістична партія (з 1993). 
 Суспільно-політичне рух «Рівноправність» (Молдова)  — Молдовський інтернаціонально-громадський політичний рух (з 1998). 
 Рівноправність (ЛГБТ-організація) — правозахисна громадська організація із Санкт-Петербургу.